Даллоз, Дезире (Désiré Dalloz; 1795—1869) — французский юрист.
 Даллоз, Пьер (Pierre Dalloz; 1900—1992) — французский альпинист.

Примечания